ATT peut faire référence à :
 grade à titre temporaire, exemple : « Le colonel De Gaulle était général de brigade ATT » ;
 Arms Trade Treaty (en français,  Traité sur le commerce des armes), une résolution de l'ONU sur la régulation du commerce des armes et la lutte contre le trafic d'armes ;
 American Telephone & Telegraph, une compagnie de téléphonie américaine ;
 Amadou Toumani Touré (1948-2020), ancien président du Mali ;
  ;
 attends, en langage SMS.